Термин украс има више значења.
 Украс (музика), тон или група тонова који се стављају на главне тонове мелодија како би је украсили.
 Украс (часопис)